Медянский сельсовет — название нескольких муниципальных образований и административно-территориальных единиц в России:
 Медянский сельсовет — в Краснооктябрьском районе Нижегородской области.
 Медянский сельсовет — в Пильнинском районе Нижегородской области.

См. также 
 Медянский